Ютишки — деревня, Видзовский поселковый Совет Браславского района Витебской области Белоруссии.
 Ютишки — хутор, Зарачский сельсовет Браславского района Витебской области Белоруссии.
 Ютишки — хутор, Межанский сельсовет Браславского района Витебской области Белоруссии.
 Ютишки — деревня, Опсовский сельсовет Браславского района Витебской области Белоруссии.